drużyna – jedna z jednostek organizacyjnych harcerstwa,
 drużyna sportowa – zespół sportowy, szczególnie w grach zespołowych,
 drużyna – pododdział wojskowy,
 drużyna konduktorska,
 Drużyna – herb szlachecki,
 Drużyna książęca – oddział przyboczny księcia,
 Drużyna – seria powieści Johna Flanagana
Czasopisma:
 Drużyna – czasopismo dla młodzieży wiejskiej, 1912–1921, z przerwami,
 Drużyna – dwutygodnik instruktorów harcerskich, 1956–1963,

Miejscowość w Polsce:
 Drużyna – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. poznańskim, w gminie Mosina.

Inne:
 Drużyna Poznańska – przystanek kolejowy w Drużynie, w województwie wielkopolskim.